A categoria de Equipes feminina de Sabre foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2012 disputada em Kiev

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Segunda Parte

Posicionamento

5°–8° lugar

9°–12° lugar

13°–16° lugar

Referências
 Resultados

Campeonato Mundial de Esgrima de 2012